Robert Wedderburn ist der Name folgender Personen:
* Robert Wedderburn (Aktivist) (1762–1835/36), jamaikanischer Gegner der Sklaverei
 Robert Wedderburn (Statistiker) (1947–1975), britischer Statistiker